Alexandros Sakellariou – ammiraglio e politico greco
 Eleftherios Sakellariou – calciatore greco
 Vaggelīs Sakellariou – cestista greco